Les mots Niger, Nigra et Nigrum, devenus des noms propres, sont originellement des déclinaisons (notamment au nominatif singulier : niger masculin, nigra féminin et nigrum neutre) d'un adjectif latin signifiant « noir ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (8766) Niger est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 En anatomie humaine :
 la  (« ligne noire ») est une ligne verticale sombre qui apparait sur l'abdomen d'environ 75 % des femmes en état de grossesse ;
 le  (« lieu noir ») ou la  (« substance noire ») est un noyau du système nerveux situé au niveau du mésencéphale et du diencéphale sus-jacent, à la base des  et ventralement par rapport au .
 Le Niger (Guizotia abyssinica) est une espèce de plantes dicotylédones, de la famille des Astéracées.
 L'Astrild du Niger (Estrilda poliopareia) est une espèce de passereaux, de la famille des Estrildidés.
 La Girafe du Niger (Giraffa camelopardalis peralta) est une sous-espèce de girafe présente dans les régions sahéliennes d'Afrique de l'Ouest, qui se reconnaît par les taches claires de sa robe.
 Le Pied-de-coq du Niger (Echinochloa stagnina) est une espèce de plantes monocotylédones, de la famille des Poacées.
 En taxonomie les mots niger (masculin), nigra (féminin) et nigrum (neutre) sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales de couleur noire ou dont un élément caractéristique est noir. Pour les espèces concernées, voir les listes générées automatiquement : niger, nigra, nigrum.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 La colonie du Niger est une colonie intégrée à l'Afrique-Occidentale française (1922-1958).
 Le Haut-Sénégal et Niger est une colonie du Second empire colonial français (1904-1921).
 Le protectorat de la Côte du Niger est une colonie britannique située autour du delta du Niger, dans l'actuel Nigeria (1884-1900).
 La Royal Niger Company (« Compagnie royale du Niger ») est une compagnie à charte agréée par le gouvernement du Royaume-Uni (1886-1899).
 Rupes Nigra, ou Nigra de Rupes, est une île fantôme située au pôle Nord magnétique, mentionnée sur les cartes des .
 La Sénégambie et Niger est une colonie intégrée à l'Afrique-Occidentale française (1902-1904), réorganisée ensuite en Haut-Sénégal et Niger.

Linguistique 
 Le peul du Niger centre-oriental est une variété du peul, parlée principalement au Niger.
 Le peul du Niger occidental est une variété du peul, parlée par les Peuls au Niger, au Burkina Faso et au Bénin.
 Thêta nigrum est une lettre additionnelle de l'alphabet latin, utilisée durant l'Antiquité et au Moyen Âge, notamment dans l'épigraphie funéraire.

Culture et société

Associations 
 Areva ne fera pas la loi au Niger est un collectif d'acteurs de la société civile créé en France en 2008 pour soutenir les populations nigériennes touchées par l'exploitation de l'uranium et défendre l'environnement contre la pollution radioactive.

Cinéma et télévision 
 Le Niger, jeune république est un documentaire de Claude Jutra, produit en 1961 par l'ONF.
 Le Fleuve Niger se meurt est un documentaire nigérien, réalisé en 2006.
 L'Homme du Niger est un film français réalisé par Jacques de Baroncelli, sorti en 1940.
 Télé-Niger est l'ancien nom de Télé Sahel, une chaîne de télévision généraliste publique nigérienne.
 The River Niger est un film américain réalisé par Krishna Shah, sorti en 1976.

Élevage 
 Niger est un cheval trotteur, à l'origine d'une lignée de la race du Trotteur français.
 Le Mouton à laine du Bas Niger est une variété de Macina, la seule race de moutons à laine d'Afrique de l'Ouest.

Entreprises 
 Niger Airlines est la principale compagnie aérienne du Niger, fondée en 2012.
 Niger Poste est l’opérateur public du service postal au Niger.
 Niger Telecoms est une société publique de télécommunications nigérienne.
 La Banque islamique du Niger est une banque nigérienne.
 Orano Cycle Niger est une filiale d'Orano Cycle qui opère dans le domaine de l'industrie minière (uranium).
 La Société du patrimoine des mines du Niger est une société nigérienne qui gère les participations de l'État nigérien dans les sociétés minières opérant dans le pays.

Littérature et théâtre 
 Nigra sum, sed formosa (« Je suis noire, mais jolie ») est un texte biblique figurant dans le Cantique des Cantiques, et qui a inspiré de nombreuses œuvres musicales.
 The River Niger est une pièce de théâtre de Joe Walker, créée en 1972 à Broadway (New York, États-Unis).

Marine 
  est le nom de sept navires de la Royal Navy.

Monuments 
 Nigrum Pullum est un petit castellum romain en bois sur le limes de la Germanie inférieure, qui contrôlait le confluent de la Meije (une petite rivière) avec le Vieux Rhin.
 La Porta Nigra (« Porte Noire ») est une porte fortifiée d'époque romaine, située à Trèves (Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne).

Musique 
 Le Festival sur le Niger est un festival de musique et d'art qui a lieu chaque année à Ségou (Mali).
 Sol Niger Within est un album solo du guitariste Fredrik Thordendal, sorti en 1997.

Politique et géopolitique 
 L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger est un parti politique du Niger.
 L'Alliance Touareg Niger-Mali est une union politique et militaire entre Touaregs de l'Adrar des Ifoghas (Mali) et du Niger, créée en 2007.
 L'Alternance démocratique pour l'équité au Niger est un parti politique du Niger.
 La crise du delta du Niger est un ensemble de tensions constatées dans le delta du Niger depuis le début des années 1990.
 EUCAP Sahel Niger est une mission civile de l'Union européenne, lancée en 2012 pour soutenir les autorités nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
 Le Mouvement démocratique pour l'émergence du Niger est un parti politique du Niger.
 Le Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger est un groupe armé toubou formé au Niger en 2016.
 L'Organisation commune Bénin-Niger est un organisme trans-étatique créé pour améliorer les échanges entre le Bénin et le Niger.

Sports 
 Le Niger Tornadoes Football Club est un club nigérian de football, basé à Minna.
 Le Niger United est un club nigérian de handball, basé à Minna.
 L'Office du Niger Sports est un club de football malien, basé à Ségou.

Anthroponyme

Patronyme 

 Costantino Nigra (1828-1907), un philologue, poète et homme politique italien ;
 Giovanni Nigra (1798-1865), un homme politique italien ;
 Paul Niger (1915-1962), un écrivain, administrateur et militant français ;
 Radulfus Niger (v. 1140-v. 1200), un théologien et chroniqueur anglo-normand du Moyen Âge.

Surnom 
 Niger est un cognomen des Romains de l’Antiquité signifiant « le Noir », porté notamment par :
 Marcus Valerius Messalla Niger (104-v. 50 ), un homme politique de la République romaine, préteur puis consul ;
 Pescennius Niger (v. 140-194), un usurpateur ;
 Siméon Niger, mentionné dans les Actes des Apôtres comme l'un des prophètes et docteurs de l'Église d'Antioche ;
 Titus Petronius Niger, un consul romain favori de Néron, identifié sans complète certitude comme l'écrivain Pétrone.
 Hans-Jürgen Nigra est un pseudonyme de Giorgio Locchi (1923-1992), un essayiste, journaliste et philosophe italien.

Toponyme

Afrique 
 le Niger, un pays d'Afrique ;
 le Niger, un fleuve d'Afrique ;
 Le bassin du Niger, le  grand bassin d'Afrique, s'étendant sur dix pays ;
 La boucle du Niger, l'ensemble des régions situées au sud du Niger ;
 le delta intérieur du Niger, le delta intérieur formé par le Niger au Mali ;
 le delta du Niger, le delta formé par le Niger à son embouchure au Nigeria ;
 le parc national du Haut-Niger, un  parc national de Guinée ;
 Niger Source, une zone humide Ramsar créée en 2002 et située au pied des monts Loma, à cheval sur la Guinée et la Sierra Leone. 
 l'État de Niger, l'un des 36 États fédérés du Nigeria ;
 le Marché du Niger, un marché de Conakry (Guinée) ;

Amérique 
 la rivière Niger, un tributaire de la rivière Tomifobia, en Estrie (Québec, Canada) ;

Europe 
 Castelnuovo Nigra, une commune de la ville métropolitaine de Turin (Piémont, Italie) ;
 la rue du Niger, une voie située dans le quartier du Bel-Air, dans le  de Paris (France).

Épithète spécifique